Olsztyn – gmina miejska (miasto na prawach powiatu)
 Olsztyn – gmina miejsko-wiejska